Альме:
 Альме — город в Италии.
  — река в Германии.
 Альме, или альмея — танцовщица, певица и музыкантка Египте.